Toponímia:
 Paradise (Califòrnia)
 Paradise (Illinois)
 Paradise (Kansas)
 Paradise (Montana)
 Paradise (Nevada), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada 
 Paradise (Utah)
 Hawaiian Paradise Park
 Paradise Beach (Gàmbia), platja verge del sud de la costa de Gàmbia 
 Paradise Cay (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Paradise Heights
 Paradise Hill
 Paradise Valley

 Miscel·lània:
 Paradise (pel·lícula), pel·lícula canadenca de Stuart Gillard, estrenada l'any 1982
 Paradise (cançó de Coldplay)
 Paradise (EP de Lana Del Rey)